Spot on steht für:
 
 Spot on (Magazin), Jugendmagazin im Spotlight Verlag
 Spot-on, lokal aufzutragendes Tierarzneimittel